Ælfflæd, filla d'Offa de Mèrcia;
 Ælfflæd, filla de Ceolwulf I de Mèrcia.